Коллекция Фрика () — частная коллекция старой западноевропейской живописи, расположенная на Пятой авеню в Нью-Йорке. Собрана американским промышленником Генри Клэем Фриком (1849—1919) при консультационном содействии ведущих искусствоведов и выставлена на всеобщее обозрение в его особняке на 5-й авеню в Манхэттене (Нью-Йорк, США). В ней представлены почти все «старые мастера» — от Чимабуэ и Пьеро делла Франчески до Шардена и Давида.

История 
Генри Фрик собирал коллекцию по мере накопления своего состояния. В 1905 году он с семьёй переехал из Питтсбурга в Нью-Йорк. Фрики поселились в особняке Вандербильтов по адресу Пятая авеню, 640. Сюда же переехала значительная часть собранной им коллекции. В 1914 году на пересечении 70-й улицы и Пятой авеню по заказу Фрика была возведена новая резиденция, в которой он прожил вплоть до своей смерти в 1919 году. Дом и всё его внутреннее убранство он завещал передать общественному музею. Однако его вдова продолжала жить в особняке вплоть до 1931 года. Под руководством архитектора Джона Поупа в начале 1930-х годов дом был перепланирован. Наконец, 16 декабря 1935 года в его стенах открылся музей. Впоследствии он расширялся ещё дважды: в 1977 и 2011 годах.

Остальная часть коллекции Фрика по-прежнему хранится в его бывшей резиденции «Клейтон» в Питтсбурге и является частью Исторического центра искусств имени Фрика. Другая часть коллекции находится в кампусе Питтсбургского университета.

Коллекция 
Среди экспонатов представлены полотна крупных европейских мастеров. Многие полотна расположены таким образом, как завещал Генри Фрик. Также в музее представлено несколько скульптур, лиможский фарфор, французская мебель XVIII века и восточные ковры. Дочь Фрика, , после его смерти расширила коллекцию полотен на треть. Помимо постоянных экспонатов в музее периодически организуются небольшие тематические выставки. Согласно завещанию Фрика, музей не практикует аренду предметов своей коллекции.

Отзывы 
Директор ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова считала, что этот небольшой частный музей «хорош не только великими картинами, которые в нём есть, но атмосферой <…> вы там в очень близком приближении к очень великим художникам».

Некоторые шедевры коллекции

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт собрания семейства Фриков

Художественные музеи Нью-Йорка
Музеи Манхэттена
Художественные коллекции
Появились в 1935 году в США